Jacques Lejeune peut désigner :
 Jacques Lejeune (1931-), un peintre belge ;
 Jacques Lejeune (1940-), un compositeur français.